est un titre porté par plusieurs chansons :
 See You Again (chanson de Carrie Underwood), sortie en 2012 ;
 See You Again (chanson de Miley Cyrus), sortie en 2007 ;
 See You Again (chanson de Wiz Khalifa), sortie en 2015.